Нижче наведено список населених пунктів повіту Арджеш, Румунія.

Арджеш